Miejscowości w Polsce
 Modła-Kolonia – część wsi Modła w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Rzgów
 Modła-Kolonia – część wsi Modła Królewska w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto